Floxia es un término del concejo asturiano de Castrillón, en España.

Está situado en la parroquia de Pillarno en un pueblo independiente con una población de cinco habitantes. Está situado a la altura del barredo en un alto justo antes de llegar a la entrada de Tres Valles y el paso del canal del agua de las empresas de Avilés. El término o (la finca) tiene abundantes árboles frutales así como varias naves para la cría de ganado.

Idiomas: Español castellano.

Localidades de Castrillón